Ильюше́нко — фамилия.

 Известные носители 
 Ильюшенко, Алексей Николаевич (1957—2021) — исполняющий обязанности генерального прокурора Российской Федерации (1994—1995).
 Ильюшенко, Василий Иванович (1914—1990) — советский военный деятель, генерал-майор.